Аніса́ртрон ( Dejean, 1835 = Falsanoeme Villiers, 1971) — рід жуків з родини вусачів. В Українських Карпатах трапляється один вид:

Анісартрон волохатий (Anisarthron barbipes Schrank, 1781)

Література 
 Бартенев А. Ф. Обзор видов жуков-усачей (Coleoptera: Cerambycidae) фауны Украины // Вісті Харківського ентомологічного товариства. — 2003 (2004). — 11, № 1-2. — с. 24-43
 Загайкевич І. К. Таксономия и экология усачей. — К.: Наукова Думка, 1991. — 420 с.;
 Заморока А. М. Жуки-вусачі Івано-Франківської області // мат. конф. «Проблеми вивчення та охорони біорізноманіття Карпат і прилеглих територій». — Івано-Франківськ, 2007. — с. 131—132;

Посилання 
 http://www.biolib.cz/en/taxon/id11009/ 

Асеміни
Роди вусачів